Ain Kaalep (1926-2020), un écrivain soviétique puis estonien ;
 Ruuben Kaalep (1993-), un homme politique estonien.